Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди женщин 2020 проводился с 6 по 8 марта 2020 года в городе Осло на арене Snarøyahallen кёрлинг-клуба Snarøya CK.

Победитель чемпионата получал право до следующего чемпионата представлять на международной арене Норвегию как её женская сборная команда.

В чемпионате участвовало 10 команд.

Чемпионами стала команда Lag Ramsfjell, Lillehammer CK (Лиллехаммер) (скип Майя Рамсфьелл, ставшая чемпионкой Норвегии в 3-й раз и 3-й раз подряд), победившая в финале команду Lag Rørvik, Oslo CK (Осло) (скип Марианне Рёрвик). Бронзовые медали завоевала команда Lag Davanger, Stabekk CK (Стабек) (скип Кристине Давангер).

Одновременно и там же проводился Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин 2020.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе команды, разбитые на 2 группы (A, B) по 5 команд, играют между собой по круговой системе в один круг. По итогам группового этапа при равном количестве побед команды в группе ранжируются по сумме тестовых бросков в дом (); чем меньше сумма, тем более высокое место получает команда.

В итоговой классификации команды, не вышедшие во второй этап, ранжируются по месту, занятому в группе, а между занявшими одинаковые места — по DSC.

Команды, занявшие в группах первые три места, выходят во второй этап, плей-офф, который проводится по олимпийской системе: полуфиналы, матч за третье место и финал.

Между командами, проигравшими в четвертьфиналах, проводится матч за общее пятое место; между командами, занявшими в группах четвёртые места — матч за общее седьмое место.

Время начала матчей указано местное (UTC+1).

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 
Группа A

Группа B

 команды, выходящие напрямую в полуфинал плей-офф
 команды, выходящие в четвертьфинал плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 7 марта, 18:00

Матч за 7-е место. 8 марта, 9:00

Матч за 5-е место. 8 марта, 12:30

Полуфиналы. 8 марта, 9:00

Матч за 3-е место. 8 марта, 12:30

Финал. 8 марта, 12:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин 2020

 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных пар 2020

Спорт в Норвегии в 2020 году
2020
Март 2020 года
Спортивные соревнования в Осло